Kool-Aid – marchio di bevande disidratate aromatizzate alla frutta da diluire nell'acqua
 Kool-Aid Man – mascotte dell'omonimo marchio
 Kool-Aid – album dei Big Audio Dynamite del 1990